W Wojsku Polskim II RP organ pracy szefa Sztabu Generalnego (od 1928 roku – Sztabu Głównego) oraz Sztabu Naczelnego Wodza właściwy w sprawach zaopatrzenia i ewakuacji. Oddział IV występował także w sztabie armii i samodzielnej grupy operacyjnej.
 Oddział IV Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
 Oddział IV Sztabu Generalnego (1921-1928)
 Oddział IV Sztabu Głównego (1928-1939)
 Oddział IV Sztabu Naczelnego Wodza (1939)
 Oddział IV Kwatermistrzowski Komendy Głównej Armii Krajowej